Brownsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brownsboro (Alabama)
 Brownsboro (Kentucky)
 Brownsboro (Oregon)
 Brownsboro (Texas)
 Brownsboro Farm (Kentucky)
 Brownsboro Village (Kentucky)